Spojení písmen R a Y může mít různé významy:

Ry 
 Ry Cooder
 Ry – město v Dánsku
 značka fyzikální jednotky rydberg

Externí odkazy